Das Benson & Hedges Masters 1975 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1974/75, das vom 13. bis 17. Januar 1975 im West Centre Hotel in London ausgetragen wurde. Es war die erste Austragung des Masters.

John Spencer gewann das Finale gegen Ray Reardon mit einer re-spotted Black im letzten Frame mit 9:8. Das höchste Break spielte Reardon im ersten Frame des Finales mit 92 Punkten.

Preisgeld

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1975
Snookerveranstaltung 1975
Billardturnier in London